Cybaeus yoshiakii est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Cybaeidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Japon.

Publication originale 
 Yaginuma, 1968 : A new six-eyed spider of the genus Cybaeus. Acta Arachnologica , .

Liens externes

Notes et références 

Cybaeidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Japon